Автобус, может означать:

 Автобус — безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки 7 и более пассажиров, и приводимое в движение энергией, запасённой, или производимой из топлива, хранящегося на борту.
Автобус — российский телесериал 2008 года.
 Автобус — футбольный сленг оборонительной тактики.
 Автобус — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии, Россия